Nørkær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørkær (Fly Sogn) – en bebyggelse i Fly Sogn
 Nørkær (Hee Sogn) – en bebyggelse i Hee Sogn
 Nørkær (Hover Sogn) – en bebyggelse i Hover Sogn
 Nørkær (Staby Sogn) – et areal i Staby Sogn
 Nørkær (Stouby Sogn) – en bebyggelse i Stouby Sogn
 Nørkær (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn
 Nørkær (Ikast-Brande Kommune) – areal i Ikast Sogn og Isenvad Sogn i Ikast-Brande Kommune